Йенский мост () — мост через реку Сена, расположенный на границе VII округа и XVI округа Парижа. Соединяет площадку перед Эйфелевой башней с правым берегом, где расположены сады Трокадеро и дворец Шайо. Длина моста составляет 155 метров, ширина — 35 метров.

Включён в реестр исторических памятников с 1975 года.

История 
Мост был построен в 1808—1814 годах по инициативе императора Наполеона I. Финансирование постройки шло целиком из государственной казны.

Своё название мост получил в честь победы французов над прусской армией в битве при Йене. Генерал Блюхер хотел разрушить мост, когда войска антифранцузской коалиции заняли Париж в 1814 году, но союзники отговорили его от этого шага. Тогда ограничились переименованием моста, а также снятием имперских орлов, которые украшали тимпаны. Вместо них были установлены королевские литеры L.

После революции 1830 года мосту вернули историческое имя. Когда в 1852 году к власти пришёл Наполеон III, то на мост вернули и орлов.

Накануне Всемирной выставки 1937 года мост значительно реконструировали и расширили. Его ширина увеличилась с 19 до 35 метров.

Архитектура 
Въезды на мост украшают скульптуры четырёх воинов — римского, галльского, греческого и арабского, которые держат своих коней под уздцы. Они были установлены в 1853 году. Авторами скульптур выступили: Луи-Жозеф Дома, , Жан-Жак Фешер и Франсуа Дево.

В культуре 
На Йенском мосту снимались эпизоды фильма «Вид на убийство» (1985), в которых агент Джеймс Бонд в исполнении Роджера Мура участвует в погоне за злодеем на угнанном такси марки «Рено». Ступени, ведущие с моста на набережную, носят расхожее название «лестница Рено».

Расположение

Ссылки 
 Исторические снимки Йенского моста (архив)
 О мосте на сайте мэрии Парижа (архив)

Мосты Парижа
Мосты через Сену
Исторические памятники VII округа Парижа
Каменные мосты Франции
Арочные мосты Франции